Općinska nogometna liga Osijek je od sezone 1985./86. predstavljala 6. ligaški rang. Prvak bi se plasirao u Međuopćinsku nogometnu ligu Sjever (Osijek-Beli Manastir-Vukovar-Donji Miholjac-Valpovo).

Tablica

Izvori 

 Dragutin Kerže: 90 godina Grafičara 1926. – 2016., Osijek 2017., 

1988-89
1988-89 Osijek
Osijek